

Biologia 
Mene – genere di pesci d'acqua salata dell'ordine Perciformes

Geografia 
Mene – antico nome del comune siciliano di Mineo